Con il termine guerra russo-svedese ci si può riferire a diversi conflitti tra Russia e Svezia avvenuti dal medioevo all'età moderna.
Il monarca indicato nella tabella è quello in carica al momento della stipulazione dell'accordo di pace.

Pagine correlate
Guerra del nord

Collegamenti esterni